Josep Torrents, conegut com a Pep Torrents, (Sabadell, 1943 - Barcelona, 2011) actor català de teatre, televisió i cinema.
 Josep Torrents i Cargol, alcalde de Montornès del Vallès de 1937 a 1939.
 Josep Torrents i Casals (1872-1900), soldat i insurrecte carlí en l'Alçament de Badalona.
 Josep Torrents i Roquer, alcalde de Caldes de Montbui de 1909 a 1912.
 Josep Torrents i Rossell (1899-1943), pagès i polític que formà part del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya 
 Josep Torrents i Tió, alcalde de Sant Fost de Campsentelles de 1909 a 1912.
 Josep Torrents i Font, futbolista que milità a l'Universitari SC (1910) i ex director de El Mundo Deportivo.
 Josep Torrents (periodista), periodista que dirigí el Diari de Vich.
 Josep Torrents (arquitecte) (Sant Pere de Riudebitlles, 1969), representant de Catalunya a la 14a Biennal d'Arquitectura de Venècia.